Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l’édition 2019 de l'Open d'Australie qui est disputé du 15 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Lauréats 
Après avoir remporté l'US Open en 2015, Wimbledon en 2016 et Roland-Garros en 2018, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert remportent leur premier titre à Melbourne en battant en finale Henri Kontinen et John Peers. Ils deviennent alors les premiers joueurs français et la quatrième paire de l'ère Open à réaliser le Grand Chelem en carrière en double messieurs.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 14 % par rapport à l'édition 2018.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2019
Tennis en Australie en 2019
Open Australie Double messieurs
Tennis en janvier 2019